Questa pagina raccoglie i dati riguardanti il Manchester City Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 1894-1895.

Stagione 
La stagione 1894-1895 è stata la quarta per il Manchester City F.C. nei campionati calcio e la terza in Second Division. Durante quella che è stata la prima stagione dopo l'abbandono della denominazione Ardwick A.F.C., la squadra ha ottenuto risultati nettamente migliori rispetto al campionato precedente grazie anche alla vittoria record per 11-3 in casa del Lincoln City. Per la prima e unica volta nella sua storia, inoltre, il club si è rifiutato di prendere parte alla FA Cup.

La stagione ha visto indossare per la prima volta la maglia del City quello che diverrà nel corso degli anni una leggenda del club, Billy Meredith. Nel corso del suo primo campionato Meredith segnò più di 10 reti.

Maglie

Rosa 

 ||

Risultati

Second Division

Statistiche

Statistiche di squadra

Collegamenti esterni 
 

1894-1895